Бунин, Николай Ефимович (1924 — 1986) —  бригадир строительной бригады треста «Краснодоншахтострой». Заслуженный строитель Украинской ССР; кавалер ряда орденов, Почётный гражданин Краснодона (1964).

Биография 
Родился в 1924 году в крестьянской семье с. Верхнее Гуторово Курского уезда Курской губернии (ныне — Курская область Российской Федерации). После окончания школы помогал родителям по домашнему хозяйству; трудовую деятельность начал в 1938 году в сельском колхозе. Окончил школу фабрично-заводского обучения.

В марте 1943 года призван в Красную армию. Сержант, помощник командира взвода 172-й гвардейской Павлоградской дивизии. В составе действующей армии участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками: с 16.11.1943 по 16.01.1944. Будучи в разведке в районе д. Жерди Полесской обл., в бою с неприятелем получил тяжёлое пулевое ранение в области коленного сустава. В период с 16.01.1944 по 14.10.1944 находился на лечении в госпитале, затем в запасном полку. Снова в строю: с 14.10.1944 по 10.01.1945, с 10.01.1945 по 09.05.1945 г. — до конца Великой Отечественной войны в составе действующей армии.

В 1950 году, после демобилизации из рядов Советской армии, приехал в Луганскую область и поступил работать в Жилищно-строительное управление № 2 треста «Краснодоншахтострой». Вскоре был назначен бригадиром, и возглавляемый им трудовой коллектив — строительная бригада стала лучшей в профессии, регулярно имевшая высокие показатели.

Строительной бригадой, руководимой Буниным более  30-ти лет,  были построены многочисленные объекты, в том числе городской Дворец культуры имени «Молодой гвардии» и дворец имени Олега Кошевого, Дворец спорта, здание городского музея, кинотеатр «Юбилейный», гостиница «Турист», горный техникум, институт, санаторий-профилакторий, городские школы № 4, 5, 8, 24. По данным статистики более 60-ти процентов жилого фонда города сооружено бунинцами. Памятую о нём, краснодонцы говорят: «Не найти в Краснодоне здания, к которому при его строительстве не прикасались бы золотые руки Николая Бунина».

В 1964 году, в ознаменование 50-летия со дня основания родного города, он был в числе первых лиц, знаменитых горожан,  кто удостоен высокого звание — Почётный гражданина города Краснодона. Являясь авторитетным членом социалистического общества, как весьма уважаемый человек — Николай Ефимович Бунин, неоднократно избирался депутатом городского и областного советов.

Умер в 1986 году, похоронен в Краснодоне на городском кладбище.

Награды, звания 
 орден Красной Звезды (1944)
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 Заслуженный строитель Украинской ССР
 Почётный гражданин Краснодона (1964)

Память 
Именем Почётного гражданина Краснодона, Николая Бунина, названа одна из улиц города.

Примечания 

Депутаты Луганского областного совета
Почётные граждане Краснодона
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС